Příjmení Fíla, přechýleně Fílová, nosí více osobností:

 Ivan Fíla (* 1956), český filmový režisér, producent a scenárista
 Petr Fíla (* 1976), český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení